Scuole ima više značenja:
 Scuole, Reggio Emilia
 Scuole, Roma
 Scuole, Treviso
 Scuole, Vicenza